Геру:

 Геру — город на юге Мавритании, на территории области Ассаба.
 Геру, Марсель (1891—1976) — французский историк философии и философ, специалист по философии XVII века.